Steinsetzer steht für

 den Handwerksberuf des Pflasterers
 historische Bezeichnung für das Amt des Feldgeschworenen
 in der Uhrmacherei Arbeiter, die Steine fassen oder einpressen